Фра́нц Де́лич (; , Лейпциг — , там же) — немецкий гебраист, лютеранский теолог, переводчик Нового Завета на иврит.

Биография 
Франц Делич не был евреем по происхождению, хотя его нередко считали евреем за глубокие познания в раввинской письменности, с одной, и симпатии к евреям, с другой стороны, к чему ещё присоединялось то обстоятельство, что он называл «дядею» своего крестного отца, действительно происходившего из евреев.

Он посвятил себя изучению семитских языков, в 1844 стал ассистентом профессора в Лейпциге, затем — профессором университетов в Ростоке в 1846, Эрлангене — в 1850 и в 1867 — в Лейпциге, где преподавал до конца жизни.

В 1880 году Франц Делич основал Институт иудаики (Institutum Judaicum) в Лейпциге для подготовки миссионеров для проповеди христианства среди евреев. Наиболее известен своим переводом Нового Завета (1877) на древний иврит.

Сын — Фридрих Делич — немецкий ассиролог, сторонник панвавилонизма.

Научно-исследовательская деятельность 
Франц Делич внес значительный вклад в исследование еврейской филологии и истории литературы, а также толкование библейских текстов. Будучи прогрессивным ветхозаветным критиком, он начинал как ярый сторонник консервативной точки зрения, постепенно переместился на современные позиции (в отношении документов Пятикнижия и дат Второзакония, Исайи 40-66, Даниила). Кроме того, он занимался библейской психологией.

В 1837 году им был составлен каталог еврейских и сирийских манускриптов.

Избранные публикации 
Главной его работой была «История Иудейской поэзии» («Zur Geschichte der Jüdischen Poesie», 1836), а также:
 «Jesus und Hillel» (1879),
 «Jüd. Handwerkerleben zur Zeit Jesu» (1879)
 редакция книги Вебера «System der Altsynag. Theologie» (Лейпциг, 1880).
 «Pentateuch-Kritische Studien» в «Zeitschr. für Kirchliche Wissenschaft» (1880, 1882), и комментарии: на
 «Бытие» (1852, 1853, ред. 1887),
 «Иов» (1864),
 «Исайя» (1866, 1889),
 «Псалмы» (1867),
 «Книга притчей Соломоновых» (1873),
 «Песнь Песней» ,
 «Екклесиаст» (1875).
 «Handschriftliche Funde: Die Erasmischen Entstellungen des Textes der Apokalypse» (Leipzig 1861)
 «ברית חדשה» (Berit Khadasha''), (Hebrew New Testament, Leipzig 1877)
 «Rohling’s Talmudjude beleuchtet», Leipzig 1881
 «Neuer Kommentar über die Genesis», mit einem Geleitwort von Prof.Dr. Siegfried Wagner, Gießen/Basel (Brunnen), 1999 (Nachdruck der Ausgabe Leipzig [Dörffling und Franke] 1887).
 «Messianische Weissagungen in geschichtlicher Folge», mit einem Geleitwort von Dr. Gerhard Maier, Gießen/Basel (Brunnen), 1992. (Nachdruck der ersten Auflage Leipzig [Faber] 1890).

Примечания

Ссылки 
 Franz Delitzsch, Jewish Encyclopedia.com

Богословы Германии
Лютеранские теологи
Переводчики Германии
Переводчики на иврит
Переводчики Библии
Педагоги Германии
Преподаватели Ростокского университета
Гебраисты
Преподаватели Лейпцигского университета
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)
Члены Баварской академии наук